Miejscowości w USA:
 Big Timber – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Sweet Grass
Gminy w USA:
 Big Timber (ang. Big Timber Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rush